Stephen Martin (ur. 1948) – australijski polityk, poseł z okręgu Macarthur
 Stephen Martin (ur. 1959) – północnoirlandzki hokeista na trawie
 Stephen H. Martin (ur. 1956) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy z Wirginii